Il singolare del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Vera Zvonarëva che ha battuto in finale Conchita Martínez Granados 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Patty Schnyder (secondo turno)
 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Vera Zvonarëva (campionessa)
 Nicole Pratt (primo turno)

 Rita Grande (primo turno)
 Henrieta Nagyová (secondo turno)
 Flavia Pennetta (primo turno)
 Petra Mandula (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatian Bol Ladies Open 2003